Odone – variante del nome proprio di persona Oddone
 Odone – cognome italiano
Odone – famiglia nobiliare
Gian Battista Odone – calciatore italiano
Giannettino Odone – doge della repubblica di Genova
Lorenzo Odone – uomo statunitense affetto dall'adrenoleucodistrofia (ALD)

Pagine correlate
Oddo
Odone di Savoia